Miejscowości w USA:
 Glenview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Glenview – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Glenview (ang. Glenview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh